Сентена́ріо (,  — столітній, століття) — назва кількох об'єктів:

 Сентенаріо (Неукен) — місто в аргентинській провінції Неукен
 Сентенаріо (Буенос-Айрес) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Сентенаріо (Ріу-Гранді-ду-Сул) — муніципалітет у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул
 Сентенаріо (Токантінс) — муніципалітет у бразильському штаті Токантінс
 Сентенаріо (монета) — пам'ятна монета, випущена до сторіччя незалежності Мексики
 Естадіо Сентенаріо — футбольний стадіон в столиці Уругваю Монтевідео
 Вілья-Сентенаріо — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес